Miejscowości w USA:
 Omro – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Winnebago
 Omro – miejscowość w stanie Wisconsin, w hrabstwie Winnebago
Gminy w USA:
 Omro (ang. Omro Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Yellow Medicine
 Omro (ang. Omro Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Winnebago